Faktor (nekdaj: VV Faktor, slogan: »Resnica boli, komentarji še bolj« in »Ni vseeno, kdo kaj reče!«) je slovenska informativno-pogovorna oddaja. Vodi jo Aljuš Pertinač. 

Na sporedu je od 6. marca 2017 na TV3 Slovenija, štirikrat na teden med ponedeljkom in četrtkom. Od aprila do konca decembra 2020 je bila oddaja na sporedu trikrat na teden (zaradi razmer povezanih s covidom 19), v četrtek pa je bila predvajana najboljša oddaja tedna. Od januarja 2021 so na teden spet 4 premierne oddaje.

Nastala je na pobudo Bojana Požarja in Andreja Kregarja po vzoru oddaje The O'Reilly Factor (1996–2017), ki jo vodil njen avtor Bill O'Reilly s svojimi stalnimi sokomentatorji na ameriški televizijski postaji Fox News.

Prvi dve sezoni je bil koncept oddaje naslednji: voditelj v studiu in dva komentatorja s terena, istočasno vsi trije na zaslonu, komentirajo tri različne teme iz našega vsakdana doma in po svetu. Prvi dve temi sta običajno resni, zadnja pa je lahkotnejša.

Od 3. sezone obravnavajo le eno, glavno temo; le redko komentirajo dve temi na oddajo.

Menjave voditeljev 
Najprej jo je vodil Vladimir Vodušek, v 2. sezoni pa izmenoma Bojan Požar, ki je tudi bil izvršni producent (Lanaka Media d.o.o.) in urednik, in pa Aljuš Pertinač, politični analitik in komunikator. Novembra 2020, ko je potekala 4. sezona, je urednik in producent Bojan Požar napovedal, da se z novim letom poslavlja od teh funkcij, prav tako ne bo več voditelj. Do konca leta je bil urednik, od takrat pa nastopa le kot komentator.

Januarja 2021 je Požarja zamenjala Norma Brščič, ki se je že prej pojavljala v vlogi komentatorke. Aprila istega leta se je vodenju odpovedala in ob tem izrazila razočaranje.

Komentatorji

VV Faktor 
Voditelja: Vodušek (61x), Požar (5x)

Prva sezona Faktor 
Voditelja: Pertinač (104x), Požar (51x)

Druga sezona 
Voditelja: Pertinač (118x), Požar (32x)

Tretja sezona 
Voditelja: Pertinač (113x), Požar (34x)

Četrta sezona 
Voditelj: Aljuš Pertinač (129x)

Voditelj je analitik Aljuš Pertinač, saj se je Norma Brščič v aprilu zaradi osebnih razlogov odpovedala vodenju oddaje.

Nekdanja voditelja:Bojan Požar – do sredine novembra (6x)Norma Brščič – od januarja do aprila (12x)

Peta sezona 
Voditelj: Aljuš Pertinač (152x)

Šesta sezona 
Voditelj: Aljuš Pertinač (101x)

Predvajanje

Opombe

Sklici 

Slovenske televizijske oddaje
Televizijske oddaje TV3 Slovenija